Nepenthaceae, een familie van bekerplanten
 Nepenthaceae (monografie, 1873), een monografie van Joseph Dalton Hooker
 Nepenthaceae (monografie, 1908), een monografie van John Muirhead Macfarlane
 Nepenthaceae (monografie, 1936), een monografie van Hermann August Theodor Harms
 Nepenthaceae (monografie, 2001), een monografie van Martin Cheek en Matthew Jebb